Мари Дорва́ль (, наст. имя Мария Амелия Томаса Делоне (); , , Бретань — , ) — великая французская .

Жизнь и творчество 
Родилась в семье актёров, росла при театре. Уже в детстве выступала на сцене. В 1818 году приезжает в Париж и поступает в консерваторию, однако вскоре оттуда уходит. Дорваль устраивается актрисой в один из лучших парижских театров того времени — «Порт-Сен-Мартен», где занята преимущественно в мелодраме. Первый большой успех в 1827 году принесла ей роль Амалии в мелодраме Виктора Дюканжа и Проспера Гобо «Тридцать лет, или Жизнь игрока». Актриса замечательно показывает зрителю образ несчастной женщины, терпеливой и униженной, жертвы своего бессовестного игрока-мужа в исполнении великого Ф. Леметра. Впервые в этой драме раскрывается любимая тема актрисы — тема любящей матери.

В 1831 году Дорваль играет роль Адель д´Эрве в мелодраме А. Дюма-отца «Антони». Роль Адели, трагизм этой женщины, самоотверженность и чистота её любви заставляет зрителей весьма эмоционально сострадать героине. Актрисе же устраивались бесконечные овации.

В том же году Дорваль играет Марион в драме «Марион Делорм» В. Гюго. Несмотря на определённые сложности в подготовке спектакля, так как актриса предпочитала прозаические тексты стихотворным, Гюго был в восторге от игры Дорваль—Марион, бывшей, по его мнению «больше, чем красавицей» — несмотря на в общем-то достаточно заурядную внешность. Дорваль была невысока ростом, с неправильными чертами лица и хрипловатым голосом, однако она обладала обаянием великой актрисы, которой были подвластны все формы выражения человеческих страстей — горя и страдания, любви и ненависти.

Ещё одной большой ролью для Дорваль была Китти Белл в написанной специально для неё драме А. де Виньи «Чаттертон» и поставленной в 1835 году в театре «Комеди Франсэз». В роли Китти Белл, с её трогательной материнской любовью, с её надеждой, страхом и мечтой о большой любви, с её неизбежной трагической гибелью Дорваль достигает вершины в своём артистическом творчестве.

В парижском театре «Одеон» играла в «Лукреции» (1843) Франсуа Понсара, «Мари-Жанна, или Женщина народа» (1845) Адольфа Д’Эннери.

Дорваль была близко знакома с писательницей Ж. Санд.

Последние годы жизни Дорваль без конца ездила в гастрольные поездки, стремясь обеспечить семью дочери и с трудом добиваясь ангажемента. Смерть одного из её внуков стала тяжёлым ударом для Мари. Умерла 20 мая 1849 года в Париже. Перед смертью Дорваль, боясь быть брошенной в общую могилу, попросила своего бывшего любовника Дюма-отца оплатить её похороны.

Литература 
 Финкельштейн Е. Л. Мария Дорваль // Записки Ленинградского театрального института, в. 1. — —, 1941.
 История зарубежного театра, ч. 2. — , 1984.

Похороненные на кладбище Монпарнас
Актрисы театра Франции